MoinMoin bezeichnet:

 MoinMoin oder als einfache Variante Moin, eine (vor allem norddeutsche) Begrüßung
 MoinMoin (Software), eine Wiki-Software
 MoinMoin (Anzeigenblatt), Gratiszeitung aus Flensburg
 #MoinMoin, eine Talksendung von Rocket Beans TV, siehe Rocket Beans TV #Formate
 Moin Moin, eine andere Bezeichnung für die nigerianische Bohnenpastete Moi Moi